Le patronyme néerlandais De Rammelaere provient du surnom donné à quelqu'un qui fait du chahut ou qui parle beaucoup; du moyen néerlandais rammelen. Peut être aussi le surnom de profession de l'homme à la sonnette.

Le nom peut être décliné :
avec un -e- au lieu d'un -a : de Remmelaere
avec un -a- (ouvert) au lieu d'un -ae- (long) : de Rammelare
sans l'article : Rammelaere, Remmelaere, Rammelare

Patronyme

De Rammelaere
Els De Rammelaere, femme politique belge.

Patronyme néerlandais